Iljušin je lahko:
 Iljušin (priimek)
 Iljušin, ruski letalski proizvajalec